Il existe deux châteaux de Châlus (dans le Limousin) :
 Château de Châlus-Chabrol
 Château de Châlus Maulmont

et il existe un château de Chalus (dans le Puy-de-Dôme) :
 Chalus

Chalus